Bessmer ist der Familienname folgender Personen:
 Felizian Bessmer (1884–1964), schweizerischer katholischer Theologe und Redakteur
 Julius Bessmer (1864–1924), Jesuitenpater, Hochschullehrer und Religionspsychologe

Siehe auch:
 Bessemer (Begriffsklärung)